Koryo est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Situé sur une large péninsule séparant la Mer Céleste et la Mer Orientale, Koryo est un ensemble de trois royaumes récemment unifiés par Wanang Sun, l'actuel dirigeant du pays. Sa culture est inspirée de celle de la Corée médiévale.

Cette jeune nation a pour voisins les archipels de Kozakura et de Wa, et ses habitants partagent de nombreux points communs avec ceux du puissant empire de Shou Lung. Ils commercent largement avec ce dernier et les îles de Wa, mais éprouvent une méfiance persistante pour les habitants de Kozakura.

Région des Royaumes oubliés